Михаил Аверин:
 Аверин, Михаил Андриянович (1926—1997) — советский педагог. Заслуженный учитель школы РСФСР, Народный учитель СССР.
 Аверин, Михаил Михайлович (1911—2002) — русский советский писатель, драматург.
 Аверин, Михаил Михайлович (педагог) (1893—1923) — российский валдайский организатор образования.